Walter Kasper, een Duits kardinaal
Kasper, een jongensnaam
Kasper (stripreeks), een Belgische stripreeks
Kazàn Adayef, pleegzoon van Waldek Kozinsky en Rosa Verbeeck in de Vlaamse soapserie Thuis

Zie ook
Casper (doorverwijspagina)